Lebenspartner steht für:

 eingetragener Lebenspartner als rechtliche Form in Deutschland, siehe Lebenspartnerschaftsgesetz
 eingetragener Lebenspartner als rechtliche Form weltweit, siehe Eingetragene Partnerschaft
 Lebensgefährte einer Person, siehe Partnerschaft

Siehe auch: